BMW E38
 Европейский маршрут E38